allochthon (altgriechisch ἄλλος állos ‚anders‘, ‚verschieden‘, und χθών chthṓn ‚Erde‘: ‚fremd‘, ‚auswärtig‘) bezieht sich auf:

 Allochthon (Ethnologie), Personen und Gemeinschaften mit einer gebietsfremden sozialen Herkunft oder Abstammung
 Allochthone Art, durch den Menschen eingeführte gebietsfremde Lebewesen
 Fremdlingsfluss, allochthoner Fluss, entspringt in regenreichen Gebieten und versorgt Trockengebiete mit untypischen Wassermengen
 Allochthon (Geologie), Gestein, das durch Transportvorgänge vom Bildungsort entfernt in fremde Umgebung bewegt wurde (auch als Substantiv)

Siehe auch:
 Autochthon (Begriffsklärung des Gegenteils)